Лаху:
 Лаху () — народ в Восточной и Юго-Восточной Азии.
 Лаху — один из языков народа лаху, относится к тибето-бирманским языкам.
 Лаху — деревня в Эстонии.